

Sigle 
 Denominazione comune internazionale – nome unico di un principio attivo attribuito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
 Detective Chief Inspector  – Ispettore capo nella Polizia Britannica
 Direct Common-rail Injection – denominazione dei motori diesel common-rail ad iniezione diretta utilizzata dalla Renault
 Director of Central Intelligence – Negli USA, capo della CIA dal 1946 al 2005
 Duelists' Convocation International – l'organizzazione che sanziona i tornei ufficiali dei giochi della Wizards of the Coast
 Drum Corps International – associazione Statunitense responsabile dell'organizzazione dell'omonimo campionato (Drum Corps International World Championship) nata nel 1972.
 Digital Cinema – sigla utilizzata per indicare il cinema digitale

Chimica 
 DCI – dicloroisoproterenolo
 DCI – D-chiro-inositolo

Codici 
 DCI – Codice aeroportuale IATA della base aerea di Decimomannu (Italia)

Altro 
 DCI – seicentouno nel sistema di numerazione romano